Une pièce de collection belge en euro est une pièce de monnaie libellée en euro et émise par la Belgique mais qui n'est pas destinée à circuler.  Elle est principalement destinée aux collectionneurs.

Les arrêtés royaux définissent les caractéristiques techniques des pièces et donnent les autorisations d'émission. La Monnaie royale de Belgique frappe les pièces à la demande du Service public fédéral des Finances.

Caractéristiques des pièces belges de collection

Nombre d'émissions par année

Pièces émises par année

Émissions de 2002

Émissions de 2003

Émissions de 2004

Émissions de 2005

Émissions de 2006

Émissions de 2007

Émissions de 2008

Émissions de 2009

Émissions de 2010

Émissions de 2011

Émissions de 2012

Émissions de 2013

Émissions de 2014

Émissions de 2015

Émissions de 2016

Émissions de 2017

Émissions de 2018 
Les pièces belges sont frappées par la Monnaie royale des Pays-Bas à partir de 2018.

Émissions de 2019

Émissions de 2020

Émissions de 2021

Émissions de 2022

Émissions de 2023

Notes et références 

Belgique
Pièces belges en euro de collection, Liste des
Pièce de monnaie belge